Татаринов, Александр: Татаринов, Александр Алексеевич (1817—1886) — русский дипломат, врач, писатель и учёный.
 Татаринов, Александр Аркадьевич (род. 1950) — советский и российский военачальник, адмирал.